Reining steht für:
 Reining, eine Disziplin im Westernreiten

Reining ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Reining (1885–1961), deutscher Unternehmer
 Lucia Reining (* 1961), deutsche theoretische Spektroskopikerin
 Maria Reining (1903–1991), österreichische Opernsängerin